Ludwik IX Święty
 Ludwik IX, landgraf Hesji-Darmstadt
 Ludwik IX Bogaty